

Geografia 
Botswana
 Bethel – villaggio situato nel distretto Meridionale

Cisgiordania
 Bethel o Betel – antico insediamento
 Beit El – l'attuale Bethel

Stati Uniti d'America
 Bethel – città della Census Area di Bethel, Alaska
 Bethel – città della Contea di Pitt, Carolina del Nord
 Bethel – città della Contea di Fairfield, Connecticut
 Bethel – città della Contea di Sussex, Delaware
 Bethel – città della Contea di Oxford, Maine
 Bethel – township della Contea di Branch, Michigan
 Bethel – città della Contea di Anoka, Minnesota
 Bethel – villaggio della Contea di Shelby, Missouri
 Bethel – città della Contea di Sullivan, New York
 Bethel – villaggio della Contea di Clermont, Ohio
 Bethel – township della Contea di Armstrong, Pennsylvania
 Bethel – township della Contea di Berks, Pennsylvania
 Bethel – township della Contea di Delaware, Pennsylvania
 Bethel – township della Contea di Fulton, Pennsylvania
 Bethel – township della Contea di Lebanon, Pennsylvania
 Bethel – città della Contea di Windsor, Vermont

 Sudafrica
 Bethel – città della Municipalità locale di Amahlathi

Altro 
 Justin Bethel – giocatore di football americano statunitense
 Wilson Bethel – attore statunitense
 Betilo (bethel) – pietra sacra